Хати может означать:
 Хати — индийское название азиатского слона ().
 Хати (от груз. «образ») — название у пшавов молельни или капища святых и богов.
 Хати — волк, преследующий луну, из скандинавской мифологии.
 Хати — спутник Сатурна.
 Хати — тайный язык в Нартском эпосе.

Примечания